Бихор:

 Бихор — горный массив в Западных Карпатах.
 Бихор — жудец в Румынии.
 Бихор — географическая область в Черногории.
  — румынский футбольный клуб из города Орадя.